Şahin est un prénom et nom de famille turc (l'un des plus courants en Turquie), signifiant « Faucon, Aigle ». Il est porté notamment par :

 Bahanur Şahin (née en 1991), joueuse de volley-ball turque ;
 
 Cenk Şahin (né en 1994), footballeur turc ;
 Fatma Şahin (née en 1966), femme politique turque ;
 Hafize Şahin (né en 1992), lutteuse turque ;
 İdris Naim Şahin (né en 1956), politicien turc ;
 Melis Şahin (née en 1988), joueuse de volley-ball turque ;
 Muammar Şahin (né en 1994), haltérophile turc ;
 Murat Şahin (né en 1976), footballeur turc ;
 Nuri Şahin (né en 1988), footballeur turc ;
 Ramazan Şahin (né en 1983), lutteur libre turc ;
 Selçuk Şahin (né en 1981), footballeur turc ;
 Sıla Şahin (née en 1985), actrice allemande d'origine turque ;
 Vasip Şahin (né en 1964), haut fonctionnaire turc.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc